Японский университет спортивной науки () или сокращённо Ниттайдай () — японский частный университет спортивного профиля с учебными корпусами в Сэтагая (Токио) и Аоба (Иокогама).

Был основан в 1893 году в Токио как небольшая спортивная школа, занимавшаяся в основном подготовкой кадров для вооружённых сил Японии. В 1949 году после демилитаризации страны школа получила статус университета.

Университет имеет комплексный научно-исследовательский центр теории спорта, издающий собственный научный журнал. Также есть исследовательский институт спортивной науки, спортивный тренировочный центр, библиотека, имеющая в наличие около 380 тысяч книг. Учебный план предусматривает программы бакалавриата и магистратуры.

Среди выпускников университета многие титулованные спортсмены Японии, в том числе олимпийские чемпионы: Нобуюки Аихара, Кодзи Гусикэн, Косукэ Китадзима, Эйдзо Кэммоцу, Тосихико Кога, Синдзи Морисуэ, Дзюнго Морита, Мицуо Цукахара, Кохэй Утимура, Харухиро Ямасита, Рёко Тани и др.

Школы и факультеты 
 Факультет спортивной науки
 Отделение физического воспитания
 Отделение здравоохранения
 Отделение боевых искусств
 Отделение спортивного образа жизни и восстановления
 Школа детского спортивного воспитания
 Отделение детского спортивного воспитания
 Факультет медицинской науки
 Отделение дзюдо-терапии и медицинской науки
 Отделение неотложной медицинской помощи.

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета
 University Library Official Website

Появились в 1893 году в Японии
Университеты Токио
Университеты Иокогамы
Высшие учебные заведения физической культуры и спорта
Спортивные организации Японии